VM i snooker 1990''', Embassy World Snooker Championship'', spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 13–29 april 1990. Stephen Hendry vann sin första av sammanlagt sju VM-titlar under 1990-talet.

Händelser under turneringen 
 Stephen Hendrys seger markerade det definitiva tronskiftet. Steve Davis hade dominerat 1980-talet, men fick nu abdikera till förmån för Hendry. Hendry hade redan vunnit såväl UK Championship som Masters, och fullbordade nu trippeln genom att även vinna VM.

 Hendry blev även den yngsta världsmästaren genom tiderna, 21 år gammal, ett rekord som fortfarande står sig.

 Detta blev det första världsmästerskapet sedan 1982 där inte Steve Davis var den ena finalisten.

 Alex Higgins, som gjorde comeback i VM efter att ha missat 1989 års turnering, blev utslagen i första omgången. Han drog uppmärksamhet till sig genom att sitta kvar i sin stol i arenan under hela tepausen efter fyra frames. Detta var dock inget jämfört med då han efter matchen oprovocerat boxade snookerförbundets presschef Colin Randle i magen, och följde upp detta med att uppföra sig mycket ohyfsat under presskonferensen som följde matchen

Resultat

Externa länkar

Noter

Externa länkar 
 

1990 i Storbritannien
Snookersäsongen 1989/1990
1990
Sportevenemang i Sheffield